Cecilia Medina puede designar:

a la compositora mexicana Cecilia Medina Hernández
a la jurista y académica chilena Cecilia Medina Quiroga